32-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1987 Ballon d’Or)»
29 декабря 1987 года

Золотой мяч: 
 Рууд Гуллит

(первый раз)

< 31-я Церемонии вручения 33-я >
Золотой мяч 1987 года (фр. 1987 Ballon d’Or) — 32-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2177 France Football 29 декабря 1987 года. В состав жюри входили 27 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал голландский полузащитник «Милана» Рууд Гуллит. Он стал вторым голландским футболистом (после Йохана Кройфа в 1971, 1973 и 1974 годах) и вторым игроком «Милана» (после Джанни Риверы в 1969 году) — обладателем данной награды. Гуллит опередил в опросе Паулу Футре и Эмилио Бутрагеньо.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 405 баллов; максимально игрок мог получить 135 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1987 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1987 году